Экенес () — шведский замок в округе Эртомта, в муниципалитете Линчёпинг в лене Эстергётланд. Замок расположен на скале у самого северного берега озера. Ежегодно здесь проходят красочные рыцарские турниры и устраивается рождественская ярмарка. Сегодня Экенас является частным музеем.

История

Ранний период 
В Средние века земли вокруг Экенеса принадлежала семье .

В 1562 году поместье перешло в собственность семьи Стуре. Граф Сванте Стуре Младший, убитый в 1567 году Эриком XIV в Уппсале, построил на месте нынешнего замка усадебный дом. Во второй половине XVI века здание перестроил и превратил в укрепление Густав Банер (1547—1600).

XVI-XVIII века 

Между 1630 и 1640 годами королевский советник Педер Банер (1588—1644) провёл реконструкцию в стиле ренессанс и придал замку современный вид. После смерти Педера его сын Клас Банер продолжил работу. Замок оставался во владении семьи Банеров до 1683 года. Карл XI в это время начал возвращать в королевское владение земли, которые, как он считал, были получены дворянами без должных оснований. В итоге Густав Банер передал замок Исаку Бреанту. Сын Исака Бреанта, чьи потомки известны как шведский знатный род де Бриан, продал замок в 1687 году графу Маурицу Веллингку (1651—1727). Дочь последнего Ульрика Кристина вышла замуж за генерал-лейтенанта барона Йохана Маурица Банера. Таким образом замок вернулся во владение семьи Банеров.

XIX-XX века 
Банеры владели замков до 1879 года, когда барон Йохан Густав Эскиль Банер продал его графу Филиппу Отто Леонарду Клингспору. Граф более 20 лет прожил в замке со своей женой Идой Марией (урожденной Шёгрин).

До 1934 года замок оставался жилым. Последней, кто непосредственно проживал здесь, была Матильда Клингспор (1882—1965). Но она использовала всего две комнаты.

Несколько десятилетий замок оставался в запустении и приходил в упадок.

В конце XX века новый владелец Экенеса Вильгельм Бергенгрен начал приводить здание в порядок. Он провёл реконструкцию, отреставрировал помещения и привёз аутентичную мебель.

Сегодня в замке в летние месяцы проводятся регулярные экскурсии, показательные рыцарские турниры и фестивали средневековой культуры.

Легенды о призраках 

Экенес очень популярен среди любителей легенд о призраках и привидениях.

Например, рассказывают, что граф Мауриц Веллингк должен был избавиться от секретных документов. Но мальчика по имени Нисс, который ему помог в этом деле, он решил заживо замуровать в одной подвальной комнате и тем самым сохранить всё в тайне. С той поры призрак несчастного Нисс бродит по замку и просить вскрыть замурованную комнатку. Но если это сделать, то несчастье может настигнуть современных владельцев...

На почётном месте внутри центра замка находится большой портрет так называемой Хеннсагумман, которая, как говорят, спасла замок от вражеского нападения. Считается, что её дух и сегодня продолжает бдительно следить за каждым, кто входит в Экенес.

Говорят, что привидение графини Марии Клингспор ежегодно посещает замок 2 мая. Очевидцы уверяют, что видели, как она поднималась из могилы на кладбище и шла к замку. Для неё сотрудники замка должны всегда готовить пирожные и оставлять в одной из комнат.

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 

 Hemmets Veckotidning Om spöken och sägner (Nr 36, 1994)

Замки Швеции
Замки, построенные в XVII веке
Достопримечательности Швеции